Radonić (Drniš), falu Horvátországban Šibenik-Knin megyében
Radonić (Šibenik), falu Horvátországban Šibenik-Knin megyében